Barano puede referirse a:

 Barano d'Ischia, municipio italiano localizado en la Isla de Isquia, Ciudad metropolitana de Nápoles, región de Campania.
 Barano, fraccione della comuna italiana de Tornimparte